Коста-дель-Асаар () совпадает с береговой линией провинции Кастельон, граничит с Коста-де-Валенсия и Коста-Дорада. Свое наименование («берег апельсиновых цветов») оно приобрело благодаря многочисленным апельсиновым рощам, которые появились тут во времена арабского владычества.

Транспорт 
Ближайшие аэропорты расположились в Валенсии и Барселоне. Внутри региона можно путешествовать на автобусах, поездах и электричках.

Климат 
Основная масса туристов приезжают на Коста-дель-Асаар с июля по октябрь, так как температура воздуха в это время находится на уровне +30°С. Однако уже в мае столбик термометра поднимается до +25°С, а в самый холодный месяц (январь) опускается лишь до +12°С.

Пляжи 
Покрыты песком среднего размера. Отдыхающих здесь меньше, чем на Коста-Бланка или Коста-Брава, поэтому на пляжах почти никогда не бывает слишком тесно.

Известные города 
 Валенсия,
 Кастельон-де-ла-Плана
 Беникасим
 Оропеса-дель-Мар
 Пеньискола,
 Беникарло,
 Винарос,

Достопримечательности 
 Собор Валенсии (тут хранится Священный Грааль),
 Замок Пеньискола, бывшая резиденция Бенедикта XIII
 Парк Рибальта (Кастельон-де-ла-Плана).

Побережья Испании